Enver Leif Gjokaj (ur. 12 lutego 1980 w Hrabstwie Orange) – amerykański aktor. Wystąpił między innymi w serialach Dollhouse (2009–2010) jako Victor oraz Agentka Carter (2015–2016) i Agenci T.A.R.C.Z.Y. (2020) jako Daniel Sousa.

Filmografia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańscy aktorzy filmowi
Amerykańscy aktorzy telewizyjni
Urodzeni w 1980